Merger (englisch to merge „zusammenschließen, verschmelzen“) steht für:
 Merger (Lichttechnik), ein Gerät zur Zusammenschaltung digitaler Lichtpultsignale
 Mergers & Acquisitions, Sammelbegriff für Transaktionen im Unternehmensbereich 
 Fusion (Wirtschaft), eine Form des Firmenzusammenschlusses
 Merge, in der Informationstechnologie eine Software zum Zusammenführen von Dateien oder Änderungen
 in der Astronomie für das Verschmelzen von Galaxien, siehe Wechselwirkende Galaxien
 Merger Island, Insel in der Antarktis

Merger ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Merger (* 1961), Franzose, erster Mensch mit elektronischem Implantat im Rückenmark

Siehe auch:
 Merger Monday